Lista das 472 comunas do distrito francês de Carântono-Marítimo.

|}

Bibliografia 

 

 

 

Carântono-Marítimo